Сорока, Игорь:
 Сорока, Игорь Григорьевич (род. 1970) — советский и белорусский футболист.
 Сорока, Игорь Николаевич (род. 1983) — украинский пловец в ластах.
 Сорока, Игорь Юрьевич (род. 1991) — российский гандболист.